Un mari de trop peut désigner :
 Un mari de trop, un film américano-britannique de Griffin Dunne, sorti en 2008 ;
 Un mari de trop, un téléfilm franco-belge de Louis Choquette de 2010 ;
 Un mari de trop, un épisode de la série américaine Ma sorcière bien-aimée (épisode 4, saison 5).